L'événement Simple dames de squash aux Jeux du Commonwealth de 2022 se déroule au University of Birmingham Hockey & Squash Centre, à Birmingham. Le jeu en simple a lieu du 29 juillet au 3 août 2022.

Têtes de séries

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Classement final

Références

Liens externes 
 Site officiel

Jeux du Commonwealth de 2022
Squash aux Jeux du Commonwealth
Jeux du Commonwealth 2022
Jeux du Commonwealth